Q-код (Кю-код, Щ-код) — международный трёхбуквенный код, используемый в различных видах связи. Cтандартизирован Международным союзом электросвязи (ITU) в 1912 году и получил широкое распространение. Наиболее часто используется в радиосвязи при передаче азбукой Морзе а также в телетайпной связи, реже при голосовой радиосвязи.

Код представляет собой сочетания из трех букв, всегда начинающихся с буквы Q (кириллический телеграфный аналог - Щ). Каждое сочетание заменяет какую либо фразу, наиболее часто используемую при радиообмене. В конце кода может добавляться  знак вопроса, если фраза носит вопросительный характер, либо числовое значение какого либо параметра (например уровень разборчивости сигнала в баллах и т.п.). Применение кода позволяет преодолеть межязыковый барьер радиооператоров, а также ускоряет передачу и повышает ее разборчивость в условиях помех.

В войсках связи Вооружённых сил СССР Q-коды назывались Щ-кодами, так как кириллической букве «Щ» и латинской «Q» соответствует один и тот же код азбуки Морзе.

История 

Впервые Q-коды были приняты британским правительством для телеграфной радиосвязи между судами и береговыми станциями в 1909 году. Удобство использования коротких лаконичных сообщений, понятных на всех языках мира, способствовало распространению этой системы сокращений. Первый международный список из 35 Q-кодов был принят на Третьей всемирной конференции по радиотелеграфии 5 июля 1912 года и вступил в силу с 1 июля 1913 г.

Позднее коды начали использоваться в гражданской авиации и в любительской радиосвязи, а с развитием телефонии проникли и в телефонный радиообмен.
В результате сложилась классификация Q-кодов по группам:
QAA-QNZ — коды, используемые в авиации;
QOA-QQZ — коды, используемые в морской связи;
QRA-QUZ — коды общего применения.

Группа кодов QVA–QZZ не используется.

В связи с широким распространением Q-кодов, для исключения неоднозначности, Международный союз электросвязи принял решение не применять позывные сигналы радиостанций, начинающиеся с буквы «Q».

В радиолюбительском движении Q-код используется не только в радиосвязи, но и в названиях радиолюбительских изданий и сайтов интернета, например QST, CQ-QRP, QRZ.ru.

Применение 

Q-код не является секретным и часто используется вместе с кодовыми выражениями радиожаргона. Многим выражениям Q-кода, помимо информационного, можно придать утвердительный, отрицательный или вопросительный смысл, а также дополнить уточняющей информацией. Для этого, непосредственно за кодом передается соответствующее выражение радиожаргона, знак вопроса либо какое то числовое значение, позывной и т.п. Например:
 QRM (ЩРМ) — «Ваша передача подвергается помехам» (информационный);
 QRM C (ЩРМ Ц) — «Да. Ваша передача подвергается помехам» (утвердительный);
 QRM NO (ЩРМ НО) — «Ваша передача не подвергается помехам» (отрицательный);
 QRM? (ЩРМ?) — «Подвергается ли моя передача помехам?» (вопросительный);
 QRM4 (ЩРМ4) — «Ваша передача подвергается сильным помехам» (дополнен уровень помех в баллах по пятибальной шкале).

В телефонной связи код «С» может произноситься как «Charlie» а знак вопроса заменяться выражением «RQ» (производная от английского request), произносится как «Ар-кью» либо «Roger Quebec».

На практике из всего пула в 546 кодов (без групп QVA–QZZ), определено, по разным источникам, около 250, но активно используется из них только небольшая часть, большинство же 
кодов, являющихся малоупотребительными или устаревшими, следует использовать только при уверенности что они будут понятны операторам связи. Употребительность кодов зависит также от области связи, где они используются. В настоящее время наиболее активно Q-код используют радиолюбители. Наиболее употребительные радиолюбительские Q-коды — QSO, QRZ?, QSL, QRP, QTH, QRM, QRN. В то же время, в системах авиационной радиосвязи и метеоинформации (ATIS, ВОЛМЕТ, Метеосправка и т.п.) можно часто встретить коды QNH, QFE, QNE, практически не используемые радиолюбителями.

Краткий словарь Q-кодов 

В настоящее время многие коды несколько изменили своё значение. Например, QRM и QRN передают без оценки в баллах; QSL означает также и карточку-квитанцию, подтверждающую факт связи; QRP в любительском радиообмене практически всегда означает не просьбу уменьшить мощность, а факт работы малой мощностью (не выше 5-10 Вт) и т. п.

Специальные коды 
Кроме выражений, касающихся собственно радиосвязи, Q-код включает сотни специфических выражений, применяемых в кораблевождении, управлении воздушным движением, метеослужбе, спасательной службе, радиопеленгации и т. д. Например, по советским правилам радиообмена:
 ЩЬМ — «Подготовьте обед для экипажа из стольких-то человек»;
 ЩКА — «Я спас людей и следую на базу, имея на борту столько-то человек»;
 ЩУЛ — «Волнение моря в указанном пункте такое-то (по 9-балльной шкале)»
 ЩСЦ — «Я грузовое судно»;
 ЩУЩ — «Направьте ваш прожектор вверх на облака, давая, если возможно, мигающий свет; когда мой самолет будет виден или слышен, направьте луч против ветра на воду (землю) для облегчения моей посадки».

Неофициальные коды 
Любители используют неофициальные (жаргонные) выражения, произведенные от Q-кодов, например, QRPP означает работу предельно малой мощностью передатчика (1 Вт и меньше), QSLL — «я вышлю вам QSL-карточку, как только получу вашу».

Существуют также шуточные расширения официального кода, обычно понятные определённому кругу посвященных. Ими пользуются не столько в радиообмене, сколько в сопутствующих разговорах. Некоторые примеры:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Украинский КВ портал. Радиолюбительские термины
 The Missing Q signals

Радиосвязь
Радиолюбительство
Радиолюбительский жаргон